Regeringen Cameron kan avse
Regeringen Cameron I, som var Storbritanniens regering, ledd av David Cameron 2010–2015,
Regeringen Cameron II, som var Storbritanniens regering, ledd av David Cameron 2015-2016.